Ernst Georg Kurt Philipp (* 13. Oktober 1912 in Senitz, Provinz Schlesien; † 2005) war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Bundeswehr.

Leben 
Philipp diente im Zweiten Weltkrieg im Heer, als Offizier in der Panzertruppe, unter anderem im Generalstab der 8. Armee bzw. in der Heeresgruppe Süd.

1952 wurde Philipp  als Panzerfachmann in das Amt Blank (das spätere Bundesverteidigungsministerium) berufen. In der Bundeswehr war er unter anderem Kommandeur der Kampftruppenschule II.

Auszeichnungen 
 Eisernes Kreuz (1939) II. und I. Klasse
 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
 Ritterkreuz am 28. November 1940
 Eichenlaub am 30. September 1944 (599. Verleihung)
 Großes Bundesverdienstkreuz 1971

Literatur 
 Peter Stockert: Die Eichenlaubträger 1940–1945, Bad Friedrichshall, 2011.

Einzelnachweise 

Generalmajor (Heer der Bundeswehr)
Oberst (Heer der Wehrmacht)
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes
Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
Person (Schlesien)
Deutscher
Geboren 1912
Gestorben 2005
Mann